P225 peut faire référence à :
 HMS Simoom (P225), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Sig-Sauer P225, un pistolet semi-automatique suisso-allemand.